Luiz Fernando Correia da Silva (Planaltina 3 de novembro de 1980) mais conhecido pelo nome artístico Duckjay, é um rapper e produtor musical brasileiro, que se destaca como o produtor oficial do grupo de hip hop brasiliense Tribo da Perifería.

Biografia
Duckjay nasceu em Planaltina, DF e iniciou sua jornada no Rap em 1998 quando fundou o grupo brasiliense Tribo da Periferia. Além de beatmaker, Duckjay também é rapper, cantando nas músicas criadas pela Tribo da Periferia. Duckjay é brasiliense, e também é autor e produtor musical de suas músicas, sendo que começou a compor ainda muito jovem e na atualidade, em parceria com o MC Look, também cantor e compositor, formam a Tribo.

O grupo Tribo da Perifeira é considerado um dos percussores do rap nacional, sendo que Duckjay foi responsável por criar instrumentais e músicas que contribuíram para a cultura Hip Hop ao longo dos anos. Duckjay também fez lives com o grupo “3 Um Só”, que faz parte da trajetória do Tribo, com diversas parcerias musicais e projetos.

Originalmente, o Tribo da Periferia possuía três integrantes e por divergências de ideias, Duckjay seguiu sozinho e produziu a música Entre a vida e a morte, que acabou por se tornar uma das mais executadas nas rádios comunitárias de Planaltina, DF.

Em 2001, a convite de Duckjay, o DJ Bolatribo passou a integrar o grupo nas apresentações ao vivo. Com produção e direção musical de Duckjay foi lançado o primeiro álbum do grupo, intitulado Verdadeiro Brasileiro.

Em 2005, a música Carro de Malandro recebeu um reconhecimento favorável. Sendo que em 2006, foi uma das músicas mais tocadas do ano no Distrito Federal.

Em 2008, Duckjay foi indicado ao Prêmio Hutúz na categoria de Produtor Revelação.

Em 2011, Duckjay foi indicado e ganhou o Prêmio Hip Hop Zumbi na categoria de produtor musical, sendo que a premiação ocorreu no Museu Nacional da República.

Com o passar do tempo, Duckjay conseguiu obter um reconhecimento nacional por suas músicas e beats, sendo que hoje em dia o grupo Tribo da Periferia tornou-se atração principal em diversos eventos, ao lado de nomes como Racionais MC's, Realidade Cruel, Facção Central, entre outros.

Características musicais

Duckjay utiliza diversas melodias em seus beats e instrumentais, normalmente seguindo uma forma mais tradicional do Rap old school. Mais recentemente, ele tem utilizado diversos elementos de Trap em seus beats, como o 808. Seus instrumentais são geralmente criados no DAW Cakewalk Sonar.

Discografia

com Tribo da Periferia
Verdadeiro Brasileiro (2003)
Tudo Nosso (2005)
1° Último (2011)
2° Último (2013)
Lost tape (2013)
3° Último (2014)
4° Último (2016)
Hibrido (2021)

Singles
"Insônia" (2014) com Hungria Hip Hop
"Photoshop" (2020)

Prêmios e Indicações
Prêmio Palco MP3 2016 (Tribo da Periferia - artista com mais streams)
Hutuz 2008 (Duckjay indicado na categoria de Produtor Revelação)
Prêmio Hip Hop Zumbi 2011 - Destaque do ano Produtor musical

Ligações externas 
História do grupo Tribo da Periferia no Som13.

Produtores musicais